|-
|(36001)||1999 ND23|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,136|| align=right|10,41|| align=right|4,587||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36002)||1999 NA24|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,081|| align=right|23,01|| align=right|4,114||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36003)||1999 NX24|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,172|| align=right|2,96|| align=right|3,609||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36004)||1999 NB25|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,182|| align=right|3,47|| align=right|3,535||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36005)||1999 NH25|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,197|| align=right|10,15|| align=right|4,540||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36006)||1999 NS26|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,131|| align=right|3,24|| align=right|4,179||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36007)||1999 NJ31|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,195|| align=right|2,24|| align=right|3,710||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36008)||1999 NH32|| align=right|15,7|| align=right|2,632|| align=right|0,163|| align=right|6,24|| align=right|4,268||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36009)||1999 NA35|| align=right|13,4|| align=right|3,148|| align=right|0,110|| align=right|18,29|| align=right|5,585||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36010)||1999 NH37|| align=right|13,9|| align=right|3,005|| align=right|0,124|| align=right|9,02|| align=right|5,209||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36011)||1999 NM37|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,142|| align=right|14,22|| align=right|4,170||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36012)||1999 NC39|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,168|| align=right|10,02|| align=right|5,557||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36013)||1999 NZ39|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,149|| align=right|9,19|| align=right|4,561||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36014)||1999 NJ40|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,187|| align=right|4,74|| align=right|4,233||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36015)||1999 NN40|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,154|| align=right|8,77|| align=right|4,670||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36016)||1999 ND41|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,222|| align=right|19,66|| align=right|4,385||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36017)||1999 ND43|| align=right|19,2|| align=right|1,523|| align=right|0,315|| align=right|5,56|| align=right|1,880||AMR||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36018)||1999 NA46|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,115|| align=right|23,69|| align=right|5,739||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36019)||1999 NE48|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,167|| align=right|14,38|| align=right|4,285||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36020)||1999 NL48|| align=right|14,3|| align=right|2,971|| align=right|0,103|| align=right|11,00|| align=right|5,121||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36021)||1999 NH49|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,075|| align=right|5,38|| align=right|3,641||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36022)||1999 NQ49|| align=right|15,1|| align=right|2,657|| align=right|0,155|| align=right|14,56|| align=right|4,329||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36023)||1999 NS49|| align=right|13,0|| align=right|2,944|| align=right|0,215|| align=right|14,86|| align=right|5,050||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36024)||1999 NW50|| align=right|15,2|| align=right|2,486|| align=right|0,171|| align=right|1,83|| align=right|3,919||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36025)||1999 NY50|| align=right|15,6|| align=right|2,462|| align=right|0,162|| align=right|2,18|| align=right|3,862||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36026)||1999 NZ52|| align=right|12,5|| align=right|3,150|| align=right|0,131|| align=right|16,37|| align=right|5,589||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36027)||1999 NZ55|| align=right|12,9|| align=right|2,669|| align=right|0,122|| align=right|12,29|| align=right|4,359||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36028)||1999 NA57|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,137|| align=right|13,15|| align=right|4,150||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36029)||1999 NF57|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,208|| align=right|11,33|| align=right|4,350||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36030)||1999 NR59|| align=right|13,1|| align=right|3,178|| align=right|0,110|| align=right|20,46|| align=right|5,665||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36031)||1999 NG64|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,090|| align=right|12,02|| align=right|4,565||MBA||10. julij 1999||Wise||Wise
|-
|(36032)||1999 OC|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,125|| align=right|11,45|| align=right|4,288||MBA||16. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|36033 Viseggi||1999 OC1|| align=right|14,4|| align=right|3,020|| align=right|0,204|| align=right|8,22|| align=right|5,248||MBA||19. julij 1999||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(36034)||1999 OK3|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,142|| align=right|8,90|| align=right|4,285||MBA||24. julij 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(36035)||1999 PV|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,110|| align=right|14,14|| align=right|4,126||MBA||6. avgust 1999||Kleť||Klet
|-
|(36036)||1999 PQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,953|| align=right|0,044|| align=right|2,03|| align=right|5,073||MBA||8. avgust 1999||Saji||Saji
|-
|36037 Linenschmidt||1999 PQ3|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,085|| align=right|11,41|| align=right|5,352||MBA||13. avgust 1999||Nacogdoches||W. D. Bruton; C. F. Stewart
|-
|(36038)||1999 PU3|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,085|| align=right|3,09|| align=right|5,339||MBA||13. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36039)||1999 PA4|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,083|| align=right|6,17|| align=right|5,458||MBA||13. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36040)||1999 PF6|| align=right|15,0|| align=right|2,997|| align=right|0,031|| align=right|3,33|| align=right|5,189||MBA||13. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36041)||1999 QU|| align=right|14,7|| align=right|3,191|| align=right|0,146|| align=right|11,72|| align=right|5,698||MBA||17. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36042)||1999 QB3|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,093|| align=right|1,87|| align=right|5,367||MBA||21. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36043)||1999 RN2|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,015|| align=right|8,52|| align=right|5,173||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36044)||1999 RA10|| align=right|14,5|| align=right|2,843|| align=right|0,082|| align=right|0,67|| align=right|4,792||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36045)||1999 RZ12|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,088|| align=right|9,39|| align=right|5,135||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36046)||1999 RH14|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,108|| align=right|11,16|| align=right|5,139||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36047)||1999 RY14|| align=right|14,4|| align=right|3,055|| align=right|0,047|| align=right|10,05|| align=right|5,339||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36048)||1999 RR17|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,089|| align=right|7,98|| align=right|4,660||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36049)||1999 RB18|| align=right|14,6|| align=right|2,943|| align=right|0,003|| align=right|0,74|| align=right|5,049||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36050)||1999 RE18|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,146|| align=right|9,03|| align=right|4,494||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36051)||1999 RO19|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,179|| align=right|2,50|| align=right|4,523||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36052)||1999 RS19|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,133|| align=right|10,15|| align=right|5,148||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36053)||1999 RY23|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,101|| align=right|10,60|| align=right|5,131||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36054)||1999 RJ24|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,190|| align=right|0,88|| align=right|5,286||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36055)||1999 RP31|| align=right|14,8|| align=right|2,901|| align=right|0,077|| align=right|1,96|| align=right|4,941||MBA||5. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36056)||1999 RX32|| align=right|13,0|| align=right|2,925|| align=right|0,066|| align=right|3,27|| align=right|5,002||MBA||8. september 1999||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(36057)||1999 RC33|| align=right|13,5|| align=right|2,613|| align=right|0,140|| align=right|11,23|| align=right|4,222||MBA||10. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(36058)||1999 RM35|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,127|| align=right|2,99|| align=right|5,319||MBA||10. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36059)||1999 RT39|| align=right|13,9|| align=right|3,005|| align=right|0,064|| align=right|9,32|| align=right|5,209||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|36060 Babuška||1999 RM43|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,208|| align=right|3,50|| align=right|4,174||MBA||14. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(36061)||1999 RJ44|| align=right|14,0|| align=right|3,251|| align=right|0,075|| align=right|3,51|| align=right|5,862||MBA||11. september 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(36062)||1999 RB47|| align=right|14,8|| align=right|2,908|| align=right|0,183|| align=right|5,59|| align=right|4,958||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36063)||1999 RD47|| align=right|13,6|| align=right|2,584|| align=right|0,023|| align=right|22,45|| align=right|4,153||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36064)||1999 RR47|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,161|| align=right|3,94|| align=right|3,793||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36065)||1999 RX48|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,165|| align=right|18,81|| align=right|5,739||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36066)||1999 RW49|| align=right|14,5|| align=right|2,866|| align=right|0,074|| align=right|2,39|| align=right|4,851||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36067)||1999 RD50|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,127|| align=right|3,91|| align=right|5,794||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36068)||1999 RN51|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,104|| align=right|4,21|| align=right|4,612||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36069)||1999 RV52|| align=right|13,5|| align=right|3,028|| align=right|0,179|| align=right|2,04|| align=right|5,267||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36070)||1999 RQ53|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,035|| align=right|4,95|| align=right|5,170||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36071)||1999 RG56|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,106|| align=right|10,08|| align=right|4,117||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36072)||1999 RJ56|| align=right|14,6|| align=right|2,990|| align=right|0,114|| align=right|10,62|| align=right|5,168||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36073)||1999 RX56|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,160|| align=right|3,70|| align=right|4,017||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36074)||1999 RF58|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,157|| align=right|3,53|| align=right|4,532||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36075)||1999 RU59|| align=right|13,7|| align=right|3,179|| align=right|0,192|| align=right|6,27|| align=right|5,667||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36076)||1999 RW60|| align=right|14,2|| align=right|3,048|| align=right|0,043|| align=right|10,88|| align=right|5,320||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36077)||1999 RL61|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,128|| align=right|2,26|| align=right|5,800||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36078)||1999 RK62|| align=right|14,2|| align=right|3,029|| align=right|0,108|| align=right|6,29|| align=right|5,271||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36079)||1999 RH63|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,144|| align=right|4,93|| align=right|3,775||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36080)||1999 RF64|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,107|| align=right|9,64|| align=right|5,358||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36081)||1999 RG71|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,051|| align=right|9,23|| align=right|5,162||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36082)||1999 RQ77|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,017|| align=right|14,68|| align=right|5,669||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36083)||1999 RV81|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,155|| align=right|3,81|| align=right|5,735||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36084)||1999 RR85|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,050|| align=right|11,61|| align=right|5,159||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36085)||1999 RT85|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,004|| align=right|10,03|| align=right|5,316||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36086)||1999 RW86|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,168|| align=right|6,40|| align=right|5,672||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36087)||1999 RF88|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,109|| align=right|4,62|| align=right|4,532||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36088)||1999 RD92|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,151|| align=right|11,14|| align=right|5,424||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36089)||1999 RN92|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,152|| align=right|1,83|| align=right|5,717||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36090)||1999 RN100|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,082|| align=right|9,37|| align=right|5,166||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36091)||1999 RS100|| align=right|13,9|| align=right|2,975|| align=right|0,087|| align=right|9,33|| align=right|5,131||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36092)||1999 RS102|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,096|| align=right|8,93|| align=right|5,434||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36093)||1999 RA103|| align=right|12,5|| align=right|3,233|| align=right|0,118|| align=right|6,79|| align=right|5,813||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36094)||1999 RM108|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,041|| align=right|8,86|| align=right|5,153||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36095)||1999 RL109|| align=right|13,5|| align=right|3,047|| align=right|0,152|| align=right|10,60|| align=right|5,319||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36096)||1999 RU110|| align=right|13,8|| align=right|3,234|| align=right|0,039|| align=right|15,03|| align=right|5,814||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36097)||1999 RH112|| align=right|14,5|| align=right|2,480|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,904||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36098)||1999 RW112|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,101|| align=right|9,77|| align=right|5,187||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36099)||1999 RE113|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,150|| align=right|12,99|| align=right|4,306||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36100)||1999 RC114|| align=right|13,6|| align=right|3,046|| align=right|0,066|| align=right|7,73|| align=right|5,315||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36101)||1999 RY115|| align=right|13,4|| align=right|3,052|| align=right|0,150|| align=right|12,06|| align=right|5,330||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36102)||1999 RA116|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,204|| align=right|14,42|| align=right|4,333||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36103)||1999 RL116|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,078|| align=right|8,84|| align=right|5,140||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36104)||1999 RY116|| align=right|14,1|| align=right|2,672|| align=right|0,102|| align=right|11,68|| align=right|4,366||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36105)||1999 RF118|| align=right|14,1|| align=right|2,711|| align=right|0,129|| align=right|13,60|| align=right|4,463||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36106)||1999 RN119|| align=right|13,8|| align=right|2,660|| align=right|0,106|| align=right|12,55|| align=right|4,339||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36107)||1999 RV119|| align=right|14,8|| align=right|2,995|| align=right|0,077|| align=right|14,51|| align=right|5,182||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36108)||1999 RK120|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,149|| align=right|4,75|| align=right|3,710||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36109)||1999 RB122|| align=right|14,6|| align=right|3,227|| align=right|0,130|| align=right|5,33|| align=right|5,795||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36110)||1999 RV122|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,124|| align=right|6,32|| align=right|5,316||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36111)||1999 RL126|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,157|| align=right|4,28|| align=right|3,797||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36112)||1999 RB129|| align=right|12,8|| align=right|3,165|| align=right|0,087|| align=right|23,24|| align=right|5,631||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36113)||1999 RY129|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,175|| align=right|2,32|| align=right|5,497||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36114)||1999 RA130|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,162|| align=right|2,65|| align=right|3,692||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36115)||1999 RH133|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,124|| align=right|8,17|| align=right|4,587||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36116)||1999 RY133|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,039|| align=right|12,31|| align=right|5,211||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36117)||1999 RD135|| align=right|13,2|| align=right|2,989|| align=right|0,119|| align=right|11,36|| align=right|5,167||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36118)||1999 RE135|| align=right|13,4|| align=right|2,710|| align=right|0,033|| align=right|4,80|| align=right|4,460||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36119)||1999 RQ135|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,178|| align=right|2,51|| align=right|3,444||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36120)||1999 RS136|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,105|| align=right|10,39|| align=right|5,136||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36121)||1999 RO143|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,186|| align=right|0,53|| align=right|5,559||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36122)||1999 RG145|| align=right|14,2|| align=right|2,527|| align=right|0,096|| align=right|13,27|| align=right|4,016||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36123)||1999 RS146|| align=right|13,3|| align=right|2,963|| align=right|0,047|| align=right|9,47|| align=right|5,100||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36124)||1999 RF147|| align=right|14,1|| align=right|2,768|| align=right|0,084|| align=right|7,83|| align=right|4,604||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36125)||1999 RG147|| align=right|14,1|| align=right|3,094|| align=right|0,111|| align=right|8,30|| align=right|5,441||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36126)||1999 RH148|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,120|| align=right|10,21|| align=right|4,234||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36127)||1999 RJ150|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,144|| align=right|7,64|| align=right|5,530||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36128)||1999 RK151|| align=right|14,5|| align=right|2,925|| align=right|0,060|| align=right|3,31|| align=right|5,001||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36129)||1999 RW156|| align=right|14,4|| align=right|2,929|| align=right|0,060|| align=right|1,57|| align=right|5,013||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36130)||1999 RG157|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,048|| align=right|2,89|| align=right|4,819||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36131)||1999 RN158|| align=right|14,4|| align=right|3,065|| align=right|0,040|| align=right|11,53|| align=right|5,366||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36132)||1999 RU158|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,090|| align=right|11,08|| align=right|5,341||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36133)||1999 RJ159|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,012|| align=right|3,44|| align=right|4,834||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36134)||1999 RS162|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,227|| align=right|9,17|| align=right|4,625||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36135)||1999 RO163|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,214|| align=right|3,02|| align=right|4,163||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36136)||1999 RR165|| align=right|13,7|| align=right|3,017|| align=right|0,046|| align=right|5,25|| align=right|5,239||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36137)||1999 RV167|| align=right|13,0|| align=right|3,247|| align=right|0,059|| align=right|8,61|| align=right|5,850||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36138)||1999 RW167|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,047|| align=right|3,98|| align=right|5,375||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36139)||1999 RY167|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,123|| align=right|11,16|| align=right|5,654||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36140)||1999 RC168|| align=right|14,0|| align=right|3,277|| align=right|0,177|| align=right|1,93|| align=right|5,932||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36141)||1999 RF170|| align=right|14,4|| align=right|3,242|| align=right|0,104|| align=right|0,91|| align=right|5,836||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36142)||1999 RA173|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,044|| align=right|16,57|| align=right|5,463||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36143)||1999 RR173|| align=right|13,3|| align=right|3,032|| align=right|0,135|| align=right|11,80|| align=right|5,279||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36144)||1999 RT173|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,046|| align=right|15,62|| align=right|5,663||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36145)||1999 RK178|| align=right|13,2|| align=right|3,171|| align=right|0,047|| align=right|15,91|| align=right|5,646||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36146)||1999 RX181|| align=right|14,2|| align=right|3,189|| align=right|0,181|| align=right|2,83|| align=right|5,693||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36147)||1999 RA186|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,102|| align=right|2,14|| align=right|5,447||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36148)||1999 RF192|| align=right|13,5|| align=right|3,033|| align=right|0,127|| align=right|10,52|| align=right|5,280||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36149)||1999 RQ192|| align=right|14,9|| align=right|3,006|| align=right|0,187|| align=right|2,92|| align=right|5,210||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36150)||1999 RE193|| align=right|13,1|| align=right|3,119|| align=right|0,101|| align=right|15,34|| align=right|5,507||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36151)||1999 RG193|| align=right|12,9|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|10,87|| align=right|5,428||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36152)||1999 RE196|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,050|| align=right|9,46|| align=right|5,129||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36153)||1999 RF201|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,227|| align=right|11,89|| align=right|4,250||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36154)||1999 RY202|| align=right|12,8|| align=right|3,004|| align=right|0,141|| align=right|15,64|| align=right|5,205||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36155)||1999 RO206|| align=right|12,7|| align=right|3,226|| align=right|0,123|| align=right|15,81|| align=right|5,794||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36156)||1999 RQ206|| align=right|12,2|| align=right|3,230|| align=right|0,082|| align=right|13,95|| align=right|5,805||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36157)||1999 RH210|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,093|| align=right|9,27|| align=right|5,140||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36158)||1999 RL216|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,136|| align=right|10,63|| align=right|5,561||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36159)||1999 RZ217|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,099|| align=right|12,59|| align=right|4,650||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36160)||1999 RZ218|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,064|| align=right|10,24|| align=right|5,446||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36161)||1999 RB220|| align=right|13,9|| align=right|2,984|| align=right|0,093|| align=right|11,94|| align=right|5,155||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36162)||1999 RX221|| align=right|13,5|| align=right|3,122|| align=right|0,100|| align=right|11,73|| align=right|5,515||MBA||6. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36163)||1999 RQ222|| align=right|13,0|| align=right|3,203|| align=right|0,132|| align=right|22,60|| align=right|5,732||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36164)||1999 RN226|| align=right|14,1|| align=right|2,810|| align=right|0,075|| align=right|5,65|| align=right|4,710||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36165)||1999 RB227|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,161|| align=right|9,00|| align=right|4,526||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36166)||1999 RY228|| align=right|14,9|| align=right|3,010|| align=right|0,056|| align=right|1,98|| align=right|5,220||MBA||5. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36167)||1999 RG230|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,051|| align=right|8,48|| align=right|5,613||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36168)||1999 RF233|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,101|| align=right|10,46|| align=right|5,374||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36169)||1999 RG240|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,083|| align=right|12,33|| align=right|5,146||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36170)||1999 RC242|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,064|| align=right|9,54|| align=right|5,204||MBA||12. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36171)||1999 RM242|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,322|| align=right|7,51|| align=right|5,340||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36172)||1999 RH247|| align=right|14,8|| align=right|2,925|| align=right|0,087|| align=right|1,71|| align=right|5,001||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36173)||1999 SN1|| align=right|13,2|| align=right|2,620|| align=right|0,132|| align=right|14,38|| align=right|4,239||MBA||17. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36174)||1999 SW2|| align=right|13,9|| align=right|2,946|| align=right|0,086|| align=right|1,40|| align=right|5,057||MBA||23. september 1999||Ondřejov||M. Wolf; L. Šarounová
|-
|(36175)||1999 ST6|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,044|| align=right|15,10|| align=right|5,480||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36176)||1999 SR9|| align=right|15,3|| align=right|2,235|| align=right|0,226|| align=right|5,87|| align=right|3,340||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36177)||1999 SJ14|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,057|| align=right|8,61|| align=right|5,407||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36178)||1999 SP16|| align=right|13,9|| align=right|3,196|| align=right|0,044|| align=right|6,23|| align=right|5,713||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(36179)||1999 SP19|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,150|| align=right|11,27|| align=right|5,115||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36180)||1999 SQ19|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,100|| align=right|12,37|| align=right|5,667||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36181)||1999 TT10|| align=right|12,8|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|11,22|| align=right|5,258||MBA||8. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|36182 Montigiani||1999 TY12|| align=right|13,5|| align=right|3,976|| align=right|0,204|| align=right|4,49|| align=right|7,928||HLD||10. oktober 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(36183)||1999 TX16|| align=right|16,4|| align=right|1,552|| align=right|0,333|| align=right|38,22|| align=right|1,933||AMR||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36184)||1999 TQ17|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,150|| align=right|0,42|| align=right|3,689||MBA||14. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36185)||1999 TG25|| align=right|13,4|| align=right|2,792|| align=right|0,200|| align=right|7,45|| align=right|4,666||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36186)||1999 TC31|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,113|| align=right|13,07|| align=right|5,634||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36187)||1999 TB37|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,166|| align=right|7,07|| align=right|5,754||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36188)||1999 TD37|| align=right|13,5|| align=right|2,699|| align=right|0,152|| align=right|13,28|| align=right|4,433||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36189)||1999 TS37|| align=right|14,7|| align=right|2,760|| align=right|0,175|| align=right|5,41|| align=right|4,585||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36190)||1999 TG40|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,158|| align=right|11,67|| align=right|4,367||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36191)||1999 TY78|| align=right|14,6|| align=right|3,216|| align=right|0,139|| align=right|1,92|| align=right|5,766||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36192)||1999 TC89|| align=right|13,5|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|9,06|| align=right|4,537||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36193)||1999 TD89|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,095|| align=right|3,50|| align=right|5,352||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36194)||1999 TP89|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,180|| align=right|11,36|| align=right|5,302||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36195)||1999 TG90|| align=right|14,3|| align=right|2,888|| align=right|0,193|| align=right|2,65|| align=right|4,907||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36196)||1999 TT90|| align=right|13,3|| align=right|2,987|| align=right|0,059|| align=right|10,47|| align=right|5,161||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36197)||1999 TZ91|| align=right|13,9|| align=right|2,749|| align=right|0,203|| align=right|9,95|| align=right|4,558||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36198)||1999 TF92|| align=right|13,1|| align=right|3,011|| align=right|0,038|| align=right|10,53|| align=right|5,223||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36199)||1999 TD93|| align=right|14,6|| align=right|2,769|| align=right|0,193|| align=right|14,94|| align=right|4,608||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36200)||1999 TA97|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,166|| align=right|16,16|| align=right|5,733||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36201)||1999 TE98|| align=right|13,4|| align=right|3,061|| align=right|0,121|| align=right|12,33|| align=right|5,354||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36202)||1999 TG98|| align=right|13,7|| align=right|2,995|| align=right|0,112|| align=right|11,18|| align=right|5,184||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36203)||1999 TZ98|| align=right|13,0|| align=right|3,153|| align=right|0,051|| align=right|13,31|| align=right|5,598||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36204)||1999 TM101|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,030|| align=right|22,23|| align=right|5,658||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36205)||1999 TV101|| align=right|12,7|| align=right|3,242|| align=right|0,061|| align=right|12,76|| align=right|5,837||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36206)||1999 TK107|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,101|| align=right|9,54|| align=right|5,200||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36207)||1999 TB110|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,170|| align=right|7,34|| align=right|4,583||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36208)||1999 TB120|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,096|| align=right|6,37|| align=right|5,749||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36209)||1999 TY130|| align=right|14,1|| align=right|3,131|| align=right|0,014|| align=right|12,17|| align=right|5,540||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36210)||1999 TD144|| align=right|13,1|| align=right|2,987|| align=right|0,048|| align=right|11,37|| align=right|5,161||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36211)||1999 TM152|| align=right|13,6|| align=right|3,236|| align=right|0,149|| align=right|2,76|| align=right|5,819||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36212)||1999 TU154|| align=right|13,7|| align=right|3,115|| align=right|0,109|| align=right|6,29|| align=right|5,496||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36213)||1999 TU158|| align=right|14,4|| align=right|2,873|| align=right|0,084|| align=right|5,65|| align=right|4,870||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36214)||1999 TH201|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,045|| align=right|10,81|| align=right|5,593||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36215)||1999 TG214|| align=right|12,2|| align=right|3,207|| align=right|0,169|| align=right|10,87|| align=right|5,742||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36216)||1999 TK215|| align=right|13,5|| align=right|3,206|| align=right|0,117|| align=right|2,88|| align=right|5,739||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36217)||1999 TN216|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,079|| align=right|4,70|| align=right|5,626||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36218)||1999 TK220|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,182|| align=right|7,06|| align=right|4,129||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36219)||1999 TM221|| align=right|13,7|| align=right|3,121|| align=right|0,148|| align=right|6,44|| align=right|5,513||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36220)||1999 TW231|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,100|| align=right|15,21|| align=right|5,709||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36221)||1999 TS244|| align=right|13,8|| align=right|3,234|| align=right|0,066|| align=right|5,07|| align=right|5,816||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36222)||1999 TG246|| align=right|13,3|| align=right|3,104|| align=right|0,152|| align=right|6,80|| align=right|5,467||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36223)||1999 TJ267|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,138|| align=right|12,09|| align=right|4,413||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36224)||1999 TE268|| align=right|13,6|| align=right|3,247|| align=right|0,077|| align=right|12,57|| align=right|5,851||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36225)||1999 TW270|| align=right|13,5|| align=right|3,243|| align=right|0,044|| align=right|9,05|| align=right|5,840||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|36226 Mackerras||1999 UQ4|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,091|| align=right|5,73|| align=right|5,586||MBA||31. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36227)||1999 UR5|| align=right|13,0|| align=right|3,228|| align=right|0,147|| align=right|10,75|| align=right|5,799||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36228)||1999 UK9|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,141|| align=right|4,53|| align=right|5,637||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36229)||1999 UE13|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,103|| align=right|4,79|| align=right|5,583||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36230)||1999 UD15|| align=right|12,9|| align=right|3,065|| align=right|0,097|| align=right|9,93|| align=right|5,364||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36231)||1999 UG16|| align=right|13,6|| align=right|3,017|| align=right|0,015|| align=right|9,73|| align=right|5,240||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36232)||1999 US26|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,123|| align=right|4,02|| align=right|5,547||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(36233)||1999 UJ27|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,026|| align=right|1,23|| align=right|5,009||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36234)||1999 UB42|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,122|| align=right|7,98|| align=right|5,657||MBA||20. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|36235 Sergebaudo||1999 VJ|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,133|| align=right|15,76|| align=right|4,268||MBA||1. november 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36236)||1999 VV|| align=right|16,3|| align=right|1,333|| align=right|0,424|| align=right|58,05|| align=right|1,539||APL||1. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36237)||1999 VX11|| align=right|12,8|| align=right|2,891|| align=right|0,162|| align=right|10,00|| align=right|4,916||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(36238)||1999 VX19|| align=right|13,6|| align=right|3,078|| align=right|0,287|| align=right|3,78|| align=right|5,399||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36239)||1999 VA30|| align=right|14,3|| align=right|3,129|| align=right|0,183|| align=right|2,28|| align=right|5,533||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36240)||1999 VN44|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,157|| align=right|27,97|| align=right|4,234||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(36241)||1999 VM48|| align=right|12,9|| align=right|3,195|| align=right|0,112|| align=right|4,29|| align=right|5,710||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36242)||1999 VX71|| align=right|13,6|| align=right|3,034|| align=right|0,050|| align=right|9,40|| align=right|5,285||MBA||5. november 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(36243)||1999 VP81|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,057|| align=right|11,44|| align=right|5,422||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36244)||1999 VJ85|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,248|| align=right|23,20|| align=right|3,744||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(36245)||1999 VP86|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,024|| align=right|10,20|| align=right|4,550||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36246)||1999 VN108|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,211|| align=right|2,86|| align=right|3,688||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36247)||1999 VY155|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,065|| align=right|14,49|| align=right|4,217||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36248)||1999 VA176|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,078|| align=right|9,09|| align=right|5,198||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(36249)||1999 VT178|| align=right|13,6|| align=right|3,382|| align=right|0,071|| align=right|12,12|| align=right|6,219||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36250)||1999 VB179|| align=right|13,6|| align=right|3,053|| align=right|0,120|| align=right|12,48|| align=right|5,333||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov